Douze navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Antelope, d'après l'animal du même nom :
 l', une galéasse d'environ 40 canons qui navigue de 1546 à 1649 ;
 l', une frégate de troisième rang de 56 canons en service de 1651  à 1652 ;
 la , une frégate de quatrième rang portant 40 canons en service de 1653 à 1693 ;
 la , une frégate de quatrième rang portant 54 canons lancée en 1703 et revendue en 1783 ;
 le , un sloop de 14 canons acheté en 1784 et coulé par une tempête la même année ;
 le , un brick de 14 canons lancé en 1793 et revendu en 1830 ;
 la , une frégate de quatrième rang portant 50 canons lancée en 1802 et démolie en  1845 ;
 la , une corvette de 14 canons achetée en 1808 et revendue en 1814 ; 
 le , un sloop cuirassé à roues à aubes lancé en 1846 et revendu en 1883 ;
 la , une canonnière de classe Alarm lancée en 1893 et revendue en 1919 ;
 le , un destroyer de  en service de 1929 à 1946 ;
 la , une frégate de Type 21 lancée en 1972 et coulée durant la guerre des Malouines en 1982.

Antelope